Robert Benson (baron) (ca. 1676 - 1731), Brits politicus en edelman, eerste Baron Bingley
 Robert William Benson (voetballer) 'Bob' (1883-1916), Engels voetballer
 Robert Benson (ijshockeyspeler) (1894-1965), Canadees ijshockeyspeler
 Robert Benson (gospelmusicus) 'Bob' (1930 - ca. 1986/87), Amerikaans gospelmusicus en predikant
 Bobby Benson (musicus) (1922-1983), Nigeriaans musicus
 Robbie Benson (voetballer) (1992), Iers voetballer
 Robby Benson (acteur) (1956), Amerikaans acteur
 Robert Benson (jurist) (1797-1844), Engels rechter en auteur
 Robert Hugh Benson (1871-1914), Brits auteur, predikant (anglicaans en katholiek)
 Robert Benson (Australisch politicus) (1800-1860), mijnwerker en Australisch politicus in koloniaal Victoria